Plnění může znamenat
 vykonávání rozkazu nebo úkolu
 uhrazení dluhu nebo splnění jiného závazku
 pojistné plnění, vyplacení pojistky pojištěnci 
 zdanitelné plnění, příjem podléhající zdanění
 náhradní plnění, kterým lze nahradit plnění jiné, přednostní, např. 
 náhradní plnění z garančního fondu v případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
 odebírání výrobků či služeb u zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
 naplňování nebo vyplňování nějakého prostoru hmotou, případně i samotnou náplň